La Poterie peut désigner les lieux suivants en France :

 La Poterie, ancienne commune française des Côtes-d'Armor, auj. intégrée à Lamballe ;
 La Poterie, ancienne commune française du Morbihan, auj. intégrée à Saint-Jean-la-Poterie ;
 La Poterie, une rivière du département du Loiret ;
 La Poterie, une station du métro de Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
 La gare de Rennes-La Poterie, une gare ferroviaire à Rennes (Ille-et-Vilaine).